Marisol est un prénom féminin qui peut faire référence à :

Personnes célèbres 

 Marisol (née en 1948), pseudonyme de l'actrice et chanteuse espagnole Josefa Flores González, dite aussi Pepa Flores.
 Marisol Escobar dite Marisol (1930-2016), artiste vénézuélienne du pop art qui abandonne son patronyme.
 Marisol Aguirre (née en 1971), actrice péruvienne.
 Marisol Ayuso (née en 1943), actrice espagnole.
 Marisol González (née en 1983), ex-miss Mexique, actrice et animatrice de télévision mexicaine.
 Marisol Touraine (née en 1959), femme politique française, ministre de la santé et des affaires sociales de 2012 à 2017.

Télévision 

  Marisol (1980), est un feuilleton québécois produit par TVA.
  Marisol (1996), est une telenovela mexicaine produite par Televisa.
  Marisol (2002), est une telenovela brésilienne produite par SBT, basée sur la telenovela mexicaine Marisol.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Homonymie de pseudonyme